Меморіал Таля 2012 — сьомий міжнародний шаховий турнір, який проходив з 7 по 18 червня 2012 року в Москві в будинку Пашкова (вул.Воздвіженка 3/5).

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2776,4).

Регламент турніру

Розклад змагань 

•	Ігрові дні: 8-10, 12-14, 16-18 червня 

•	Вихідні дні:  11, 15 червня

Початок партій о 14-00, останній тур о 12-00 (час Київський)

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на  хід починаючи з першого.

Критерії розподілу місць  
 1. Кількість зіграних партій чорним кольором;
 2. Кількість виграних партій
 3. Особиста зустріч;
 4. Система Койя (кількість очок, набраних в зустрічах з суперниками, які набрали половину та більше очок)
 5. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд – 100 000 Євро.
  30 000 євро
  20 000 євро
  15 000 євро
  10 000 євро
   8 000 євро
   6 000 євро 
   4 000 євро 
   3 000 євро 
   2 500 євро 
   1 500 євро 

Суми призів вказані після вирахування відповідних податків та зборів.
Призи розподіляються згідно з зайнятими місцями з урахуванням додаткових показників. У разі рівності всіх показників призи діляться порівну.

Учасники 

жирним  —  місце в рейтингу станом на травень 2012 року

Бліц-турнір жеребкування  
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 3 хвилини + 2 секунди на хід).

Призовий фонд - 15000 Євро

Підсумкова таблиця бліц-турніру 

Шахісти, які посіли в бліц-турнірі 1-5 місця отримали право зіграти в основному турнірі 5 партій білими фігурами, шахісти, які посіли 6-10 місця зіграли білими фігурами 4 партії.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Переможець 
 Магнус Карлсен

Посилання 
 Меморіал Таля на  ChessPro.ru  
 Меморіал Таля 2012 на russiachess.org  
 Меморіал Таля 2012 онлайн на chessdom.com  
 Меморіал Таля 2012 онлайн на whychess.org 
 Форум на ChessPro.ru  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Шахові турніри 2012
Меморіал Таля
2012 у Москві
Червень 2012